Der European Nations Challenge Cup 2005 im Squash fand vom 27. bis 29. Oktober 2005 in der estnischen Hauptstadt Tallinn statt. Bei der dritten Austragung des Turniers traten 16 Mannschaften bei den Herren und 7 Mannschaften bei den Damen an.

Bei den Herren setzte sich die slowakische Mannschaft im Finale gegen die Ukraine durch, während bei den Damen Norwegen den Titel vor Russland gewann.

In beiden Konkurrenzen trat jeweils eine Gemischte Mannschaft an, in der Spieler vertreten waren, deren Land keine vollständige Mannschaft melden konnte. Gastgeber Estland und Gibraltar starteten bei den Herren außerdem mit zwei Mannschaften.

Herren

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Trostrunde

Plätze 9 bis 16

Plätze 13 bis 16

Damen

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2005
Squashturnier 2005
Squashturnier in Estland
Sportveranstaltung in Tallinn